Robert W. Morgan – amerykańska osobowość radiowa
 Robert Morgan – australijski aktor
 Robert Morgan – brytyjski aktor
 S. Robert Morgan – amerykański aktor
 Robert Craig-Morgan – brytyjski aktor dziecięcy
 Rob Morgan – amerykański aktor
 Rob Morgan – amerykański muzyk, leader The Squirrels
 Robert Morgan – brytyjski animator
 Robert Burren Morgan – amerykański polityk, senator